Beenakia är ett släkte av svampar. Beenakia ingår i familjen Clavariadelphaceae, ordningen Gomphales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Beenakia